Денежно-кредитное управление Сингапура (, , ) — центральный банк и государственное управление финансового регулирования Сингапура.

Функции 
Основные функции Денежно-кредитного управления Сингапура:
 осуществлять деятельность как центральный банк Сингапура, включая осуществление денежно-кредитной политики, эмиссию денежных знаков, надзор за платёжными системами и обслуживание Правительства Сингапура в качестве банкира и финансового агента
 осуществление надзора за финансовыми услугами и мониторинг финансовой стабильности
 управление валютными резервами Сингапура
 развивать Сингапур как международный финансовый центр.

История 
До 1970 года денежно-кредитные функции были распределены между несколькими правительственными учреждениями Сингапура. В 1970 году Парламентом Сингапура был принят Закон о Денежно-кредитном управлении Сингапура (). С 1 января 1971 года Денежно-кредитное управление Сингапура начало свою деятельность. Закон возложил на Денежно-кредитное управление Сингапура обязанности по регулированию всех денежно-кредитных, банковских и финансовых вопросов в Сингапуре.

Денежно-кредитное управление Сингапура имеет право представлять интересы Сингапура в качестве банкира и финансового агента Правительства Сингапура. На Управление возложены функции по поддержанию финансовой стабильности, кредитного и валютного регулирования в стране, способствующие развитию экономики страны.

В апреле 1977 года Правительством Сингапура на Денежно-кредитное управление Сингапура возложены обязанности по регулированию страховой деятельности в стране. Обязанности по регулированию рынка ценных бумаг были возложены на Управление в сентябре 1984 году Законом о рынке ценных бумаг (). После слияния 1 октября 2002 года Денежно-кредитного управления Сингапура с Советом председателей по денежному обращению () на Управление были возложены функции по выпуску сингапурских долларов.

Ссылки 
 
 

Сингапур

Правительство Сингапура
Банки, основанные в 1971 году
Органы финансового регулирования